Тру:
 Тру, Николас (род. 1951) — британский политик.
 Тру, Рэйчел (род. 1966) — американская актриса.
 Тру, Фредерик Уильям (1858—1914) — американский биолог.
 Тру Джексон — ситуационная комедия, премьера которой состоялась 25 ноября 2008 года на канале Nickelodeon.

См. также 
 True (значения)